Németh Gyula (1890–1976) Kossuth-díjas nyelvtudós, turkológus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Németh Gyula (1907–1978) orvosezredes, belgyógyász
 Németh Gyula (1923) az ÉDOSZ SE labdarúgója
 Németh Gyula (1924–1992) labdarúgó, sportújságíró, labdarúgás-szakíró. labdarúgóedző
 Németh Gyula (1930) karmester
 Németh Gyula (1945) kulturális vezető (Budai Ifjúsági Park, Ifjúsági Rendező Iroda)
 Németh Gyula (1950) atléta, középtávfutó, edző
 Németh Gyula (1950) atléta, távolugró, edző
 Németh Gyula (1959) atléta, magasugró
 Németh Gyula (1974) a Jászberényi SE labdarúgója
 Németh Gyula Mikola-díjas pedagógus
 Németh Gyula, atléta, gerelyhajító